Julien Leclercq (snookerspeler) - Belgisch snookerspeler
 Julien Leclercq (regisseur) - Frans regisseur (1979-)
 Julien Leclercq (dichter) - 19e-eeuws Frans dichter (1865-1901)